Termenul „Bronștein” se poate referi la:
- nume de persoană de origine evrească. Reprezentanți:
 David Ghițel Bronștein (n. 1920)- pedagog român și basarabean
 David Bronștein- șahist sovietic și ucrainean
 Idel Bronștein (n.1936)- matematician moldovean și american 
 Lev Davâdovici Bronștein (Troțki)- revoluționar bolșevic și teoretician marxist rus.
 Matvei Bronștein (1906-1938)- fizician sovietic
 Mihail Bronștein (n. 1949) – poet, prozator, compozitor, cântăreț sovietic 
 Mihail Lazar Bronștein- economist sovietic și estoinian
 Raphael Bronstein- muzician și profesor de muzică din SUA

Vezi și 
 Bernstein

Nume de familie evreiești